Гедз Микола Сергійович
 Гедз Віталій Анатолійович

Див. також
 Ґедзі (Tabanidae) — родина двокрилих комах, імаго яких (тільки самиці) здебільшого є компонентом комплексу гнусу.